Narzymski – polskie nazwisko. Nosi je obecnie ok. 80 osób.

Znani Narzymscy 
 Jakub Narzymski – kasztelan płocki (1536-1539)
 Jakub Florian Narzymski (1690-1759) – wojewoda pomorski
 Józef Narzymski (1839-1872) – powieściopisarz, dramaturg, powstaniec
 Tomasz Narzymski – kasztelan płocki (1504-1519)
 Tomasz Narzymski – kasztelan płocki (1574-1576)

Zobacz też 

 Pałac Narzymskich w Jabłonowie Pomorskim

Przypisy 

Polskie nazwiska